Rhythm of Love ():

Альбоми 

 Rhythm of Love (альбом Аніти Бейкер)
 Rhythm of Love (альбом Кайлі Міноуг)

Пісні 

 Rhythm of Love (пісня Plain White T's)
 Rhythm of Love (пісня Scorpions)
 Rhythm of Love (пісня Yes)
 Rhythm of Love (пісня Альони Ланської)